Arcos – radziecka spółka handlowa z siedzibą w Londynie
 Arcos – rodzaj ryb

Miejscowości w Portugalii:
 Arcos – miejscowość w gminie Anadia
 Arcos – miejscowość w gminie Estremoz
 Arcos – miejscowość w gminie Tabuaço
 Arcos – miejscowość w gminie Vila do Conde